Il doppio del torneo di tennis Bucarest Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lars Koslowski e Tomas Nydahl che hanno battuto in finale George Cosac e Florin Segărceanu 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Razvan Itu /  Mihai Vanta (quarti di finale)
 Martin Damm /  Ģirts Dzelde (primo turno)

 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Jordi Arrese /  Carlos Costa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bucarest Challenger 1991